Masłowa () – żeńska forma nazwiska Masłow oraz nazwa toponimów w Rosji

Osoby 
 Darja Masłowa (1995) – kirgiska lekkoatletka, długodystansowiec
 Dina Masłowa (1984) – kirgiska dziennikarka
 Gali Siemionowna Masłowa (1904–1991) – radziecka historyczka i etnografka
 Jekatierina Michajłowna Masłowa (Katiusza Masłowa) – fikcyjna postać z powieści Lwa Tołstoja „Zmartwychwstanie”
 Nina Konstantinowna Masłowa (1946) – radziecka i rosyjska aktorka
 Tatjana Aleksandrowna Masłowa (1913–1966) – rosyjska Miss Europe 1933
 Walerija Olegowna Masłowa (1994) – rosyjska szczypiornistka

Miejscowości 
 Masłowa – wieś w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego
 Masłowa – wieś w obwodzie swierdłowskim
 Masłowa – wieś w obwodzie tiumeńskim

Strony ujednoznaczniające